Нагль:
 Нагль, Франц Ксавер (1855—1913) — австро-венгерский кардинал.
 Нагль, Зигфрид (род. 1963) — австрийский политик.
 Нагль, Максимилиан (род. 1987) — немецкий мотогонщик.